Millerelix gracilis är en snäckart som först beskrevs av Leslie Raymond Hubricht 1961.  Millerelix gracilis ingår i släktet Millerelix och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
gracilis